Mégnin kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Pierre Mégnin
 P. Mégnin

Robotskapade auktorsförkortningar